Лаврисевич — українське прізвище.

 Павло Лаврисевич — львівський міщанин
 Леон Лаврисевич (1798—1854) — священик УГКЦ, професор та ректор Яґелонського університету
 Марко Станіслав Лаврисевич — василіянин

Примітки 

Українські прізвища